East River si può riferire a:

Canada 
East River (Ontario)
East River (Nuova Scozia)

Stati Uniti 
East River, a New York City
East River (Virginia)
East River (West Virginia)
East River (Florida)